Бартунов, Олег:
 Бартунов, Олег Владимирович (род. 1985) — российский баскетболист и тренер.
 Бартунов, Олег Сергеевич (род. 1959) — российский программист, астроном, основатель сайта Астронет.